Fülleborn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fülleborn (1866–1933), deutscher Mediziner
 Friedrich Ludwig Fülleborn (1791–1858), preußischer Jurist und naturphilosophischer Schriftsteller
 Georg Gustav Fülleborn (1769–1803), deutscher Philosoph, Philologe und Volksschriftsteller
 Rolf Fülleborn (1943–1963), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Ulrich Fülleborn (1920–2012), deutscher Germanist